«Мистер субботний вечер» — американский комедийно-драматический дебютный фильм Билли Кристала, выпущенный в 1992 году.

Фильм снимался с ноября 1991 года по март 1992 года и выпущен 23 сентября 1992 года компанией Columbia Pictures. 

За работу в картине Дэвид Пеймер получил премию Оскар за лучшую мужскую роль второго плана.

Сюжет 
Фильм рассказывает о жизни, профессиональном росте и падении комика Бадди Янга (Билли Кристал). Повествование от описания его детства и юности переходит к «золотой эпохе» Янга, когда он вёл своё собственное телешоу. Но слава комика постепенно погасает, и вот он уже выступает в домах престарелых, пока его агент пытается подыскать Янгу работу получше, и сам постоянно страдает от своего не очень сносного характера, не говоря уже об окружающих его людях.

В ролях 
 Билли Кристал — Бадди Янг
 Хелен Хант — Энни
 Дэвид Пеймер — Стэн
 Джули Уорнер — Элен
 Рон Сильвер — Ларри
 Джерри Орбах — Фил Гассмен
 Мэри Мара — Сьюзен Янг

Камео 
 Комики: Джерри Льюис, Карл Баллантайн, Слэппи Уайт и Джеки Гейл.

Награды и номинации 
 «Оскар» (1993): лучший актёр второго плана (Дэвид Пэймер) — номинация
 «Золотой глобус» (1993): лучший актёр — комедия или мюзикл (Билли Кристал), лучший актёр второго плана (Дэвид Пэймер) — номинация

Ссылки 

Фильмы США 1992 года
Трагикомедийные фильмы США
Кинокомедии 1992 года
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы на английском языке
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы New Line Cinema
Фильмы Castle Rock Entertainment